Anartusoq bezeichnet:
 Anartusoq (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Anartusoq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland